

Geografia

Austria 
 Eichenberg – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Eichenberg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen
 Eichenberg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Polska  

Dawne nazwy miejscowości:
 Bukowa Góra
 Dębogóry
 Dębogórze

Osoby 
 Walter Eichenberg – niemiecki kompozytor

Zobacz też 
 Neu-Eichenberg